Las siglas MV pueden referirse a:

 MV, el código ISO 3166-1 alfa-2 para Maldivas
 Mv, un comando de Unix usado para mover o renombrar uno o más archivos o directorios del sistema de archivos.
 .mv, dominio de nivel superior geográfico para Maldivas.